Софи Дагин (, 26 марта 1801 — 13 марта 1881) — шведская  и  французского происхождения.

Биография 
Софи Дагин родилась в Париже. Её отец был библиотекарем в Парижской опере.

После 6 лет обучения танцу, в том числе у Дидло, Софи прибыла в Стокгольм, где её приняли в Королевскую оперу, где она в 1815 г. с успехом выступила в балете Жана Доберваля «Тщетная предосторожность».

В 1820—1843 гг. Софи была примой-балериной. В 1827—1830 гг. она работала балетмейстером в Королевском балете, став тем самым первой женщиной-балетмейстером Королевского балета. Эту должность она делила с . Эту должность она оставила в 1830 гг. и до 1856 г. была руководительницей Балетной школы. Среди её учениц были Шарлотта Норберг и Тереза Эльффорсс. Одной из подруг Софи была Эмили Хёгквист, и они в 1834 г. вместе совершили поездку в Париж для приобретения костюмной одежды, причём поездка была профинансирована королём Карлом XIV Юханом, который тем самым хотел разлучить Эмили со своим сыном Оскаром.

До 1840-х гг. Софи Дагин признавалась одной из лучших танцовщиц Стокгольма наряду с Адольфиной Фегерстедт, Каролиной Гранберг и Шарлоттой Альм, и считалась образцом для подражания. В своих постановках, например, в Max och Emma (1842 г.) Софи использовала французскую традицию балета. К её лучшим выступлениям относятся Jenny eller Engelska inbrottet i Skottland, Den lilla slavinnan, «Фра-Диаволо», Dansvurmen, Hemkosten, Le Lac des fées. В 1843—1856 гг. Софи танцевала пантомиму.

Софи Дагин никогда не была замужем, а потому по обычаям тех времён не могла иметь законных прав. Но она могла подать заявку на права совершеннолетней и получила их в 1832 г.

Скончалась в Стокгольме в 1881 г.

Примечания

Литература 
 Österberg, Carin et al., Svenska kvinnor: föregångare, nyskapare. Lund: Signum 1990. ()
 Ingeborg Nordin Hennel: Mod och Försakelse. Livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813—1863. Stockholm: Gidlunds (1997) .

Ссылки 
 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15768
 http://runeberg.org/eurkonst/0089.html

Женщины-хореографы